Kitty lord et le Secret des Néphilim de Mélusine Vaglio est le premier volume de la tétralogie Kitty Lord. Le roman a été publié  en 2005 aux éditions Hachette. Le livre de poche est sorti en 2007.

Résumé

Kitty Lord, une jeune orpheline de 11 ans, apporte le scandale dans Peabody, petite ville du Kansas. Les habitants la soupçonnent d’être à l’origine de la mystérieuse pluie de pierres qui s’est abattue sur la cour de récréation de son collège. 

La presse locale s’intéresse de près à cette adolescente étrange capable de déclencher des poltergeists sous l’effet de la colère. La rumeur enfle et les curieux affluent dans la ville. Peu après, Kitty est kidnappée brutalement sur le chemin de l’école. La police ne dispose d’aucun indice pour la retrouver.

À son réveil, Kitty se retrouve prisonnière du Centre Genesis, un laboratoire secret de recherches sur le génome humain, transformé en un bunker inviolable. Hécate, une femme dangereuse, l’oblige à participer à une compétition impitoyable opposant les Alphas — adolescents violents et meurtriers — aux Omégas — enfants sensibles dotés de pouvoirs. La pression est énorme, car un seul d’entre eux doit survivre aux épreuves. 

Le décès d’une concurrente va amener Kitty à tisser des liens avec les Omégas pour lutter contre la terreur. Guidée par l’instinct de survie, elle développe ses pouvoirs paranormaux et au cours d’une expérience de sortie hors de son corps, Markthus Gornic, le PDG du Centre et Drake Vicious, un des Alphas, lui révèlent qu’elle n’est pas humaine ! Tout comme eux, elle est une mutante : plus exactement une Néphilim, dont parle la Bible au chapitre 6 de la Genèse. 

Abasourdie, Kitty hésite sur ce qu’elle doit faire : rallier les Néphilim, des êtres beaux et puissants mais uniquement soucieux de dominer les humains ? Ou s’échapper du Centre avec l’aide des Omégas en évitant les Chasseurs, les sbires d’Hécate, et les patrouilles de Sentinelles, des robots tueurs ? Comment ensuite contacter des journalistes et les convaincre sans preuve que des enfants ont été enlevés pour être soumis aux pires tortures sous prétexte de recherches scientifiques ? 

Mille pièges attendent l’héroïne, mais pour elle une seule chose compte : sauver ses nouveaux amis restés prisonniers du Centre… Le compte à rebours a commencé…

Chapitrage

 Une pluie de pierres
Scandale à Peabody
Le Centre Genesis
Les enfants tueurs
Sélection phase 2
Une expédition dangereuse
La Zone Interdite
Le Caisson Noir
Le plan
John Dickmoy
Le Troisième Œil
Disparition des preuves
Contact psi

Roman de Kitty Lord
Roman français paru en 2005